Der Baltic Cup 1950 war die 14. Austragung des Turniers der Baltischen Länder, dem Baltic Cup. Das Turnier für Fußballnationalteams fand zwischen dem 6. und 8. Oktober 1950 in Litauen statt. Ausgetragen wurden die Spiele in Vilnius. Die Litauische Fußballnationalmannschaft gewann ihren 5. Titel und den dritten in Folge nach 1948 und 1949.

Gesamtübersicht 
Tabelle nach Zwei-Punkte-Regel.

|}

|}

Weblinks 
 Baltic Cup 1950 bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Fußballveranstaltung 1950
Sportveranstaltung in Vilnius